Ávalon, Avalon o Avalón puede hacer referencia a:

Arte, entretenimiento y medios

Cómics 
 Ávalon (webcomic), escrito por Josh Phillips.
 Ávalon (DC Comics), un planeta ficticio.
 Ávalon (Marvel Comics), una isla ficticia.

Literatura 
 Avalon (1965), novela escrita por Anya Seton.
 Avalon, la funda de la espada Excalibur dada al rey Arturo por la dama del lago.

Película 
 Avalon (2001), película japonesa/polaca de ciencia ficción, dirigida por Mamoru Oshii.
 Avalon (1990), película estadounidense dirigida por Barry Levinson.
 Avalon High, película original de Disney Channel.

Música

Álbumes 
 Avalon, octavo y último álbum de estudio del grupo musical británico Roxy Music.
 Avalon (canción de Roxy Music), canción homónima de dicho álbum.
 Avalon, sencillo compuesto por la banda de Power Metal Gamma Ray, donde se habla de Avalon como lugar. Sencillo de su disco Empire of the Undead.
 Avalon Sunset, decimoctavo álbum de estudio del músico norirlandés Van Morrison.
 Sisters of Avalon, quinto álbum de estudio de la cantautora estadounidense Cyndi Lauper.
 Sisters of Avalon (canción de Cyndi Lauper), canción homónima de dicho álbum.

Bandas 
 Avalon, grupo musical cristiano estadounidense cuyo primer álbum de estudio, publicado en diciembre de 1996, llevaba el mismo título.

Personas 
 Frankie Avalon, actor y cantante estadounidense, nacido en 1940.
 Mickey Avalon, rapero estadounidense.
 James Avalon, director estadounidense.
 Sakura Avalon, personaje ficticio anime desde Cardcaptor Sakura

Geografía

Norteamérica 
 Avalon, población de Alberta.
 Avalon, ciudad californiana.
 Península de Avalon, península e istmo en Labrador.
 Avalon, municipio de Nueva Jersey.
 Avalon, parque natural de Ontario.
 Avalon, municipio de Pensilvania.
 Provincia de Avalon, denominación de la primera región colonizada por europeos en Labrador.
 Avalon (Florida), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Santa Rosa en el estado estadounidense de Florida.
 Avalon (Georgia), pueblo del condado de Stephens en el estado estadounidense de Georgia.

Australia 
 Avalon, localidad de Nueva Gales del Sur.
 Avalon, localidad de Victoria.

Mitología 
 Ávalon, isla legendaria de la mitología celta

Tecnología 
 Avalon, submarino estadounidense.
 Toyota Avalon, modelo Avalon de Toyota.
 Avalon Project, proyecto de biblioteca digital de Yale.
 Apache Avalon, Java Apache Server Framework.
 Avalon Interactive, empresa distribuidora de videojuegos.